Mabarot – kibuc w Izraelu.
 Ma’abarot – obozy przejściowe dla imigrantów w Izraelu w latach 1950–1963.